Nashua kan syfta på följande platser:

Australien 

 Nashua (ort i Australien), New South Wales, Byron Shire,

USA 

 Nashua (ort i USA, Iowa), Chickasaw County, 
 Nashua, stad, Hillsborough County, 
 Nashua (ort i USA, Montana), Valley County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar